Gniotownik to narzędzie do wygniatania gwintów.

Gniotownik to także zamienna nazwa dla:
 Ugniatarka do tworzyw sztucznych
 Kruszarka kołowa
 maszyna do przygotowywania paszy poprzez zgniatanie składników pomiędzy dwoma gładkimi walcami obracającymi się w przeciwnych kierunkach